16P kan syfta på:

 Brooks 2 - en periodiskt återkommande komet.
 Progress M-51 - en rysk Progress farkost.